Shiels ist der Name folgender Personen:
 Brush Shiels (* 1952), irischer Musiker
 Dean Shiels (* 1985), nordirischer Fußballspieler
 Drummond Shiels (1881–1953), schottischer Politiker
 George Shiels (1886–1949), irischer Dramatiker
 George Franklin Shiels (1863–1943), US-amerikanischer Militärarzt im Philippinisch-Amerikanischen Krieg
 Kenny Shiels (* 1956), nordirischer Fußballtrainer
 Paul Shiels (* 1980), irischer Fußballspieler
 Peter Shiels (* 1973), australischer Rugbyspieler
 William Shiels (1848–1904), australischer Politiker

Shiels ist außerdem der Name von:
 Thomas-Shiels-Haus

Siehe auch:
 Shields